Strahlenkranzmadonna bezeichnet:

 Mondsichelmadonna
 Strahlenkranzmadonna (Aachener Dom)